Tommy Mark Williams (né le  à Duluth, dans l'état du Minnesota aux États-Unis - ) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Tom est le frère du joueur de hockey de la LNH, Butch Williams.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1958-1959 || États-Unis || National ||50 ||21 ||12 ||33 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1959-1960 || États-Unis || Olympiques ||0 ||21 ||17 ||38 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Frontenacs de Kingston || EPHL ||51 ||16 ||26 ||42 ||18 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0
|- 
|1961-1962 || Frontenacs de Kingston || EPHL ||36 ||10 ||18 ||28 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Bruins de Boston || LNH ||26 ||6 ||6 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1962-1963 || Bruins de Boston || LNH ||69 ||23 ||20 ||43 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1963-1964 || Bruins de Boston || LNH ||37 ||8 ||15 ||23 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1964-1965 || Bruins de Boston || LNH ||65 ||13 ||21 ||34 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || Bruins de Boston || LNH ||70 ||16 ||22 ||38 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1966-1967 || Bruins de Boston || LNH ||29 ||8 ||13 ||21 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1967-1968 || Bruins de Boston || LNH ||68 ||18 ||32 ||50 ||14 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
|1968-1969 || Bruins de Boston || LNH ||26 ||4 ||7 ||11 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 || North Stars du Minnesota || LNH ||75 ||15 ||52 ||67 ||18 ||6 ||1 ||5 ||6 ||0
|- 
|1970-1971 || North Stars du Minnesota || LNH ||41 ||10 ||13 ||23 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1970-1971||Golden Seals de la Californie || LNH ||18 ||7 ||10 ||17 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Braves de Boston || LAH ||31 ||8 ||15 ||23 ||8 ||9 ||6 ||2 ||8 ||6
|- 
|1971-1972 || Golden Seals de la Californie || LNH ||32 ||3 ||9 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||69 ||10 ||21 ||31 ||14 ||15 ||6 ||11 ||17 ||2
|- 
|1973-1974 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||70 ||21 ||37 ||58 ||6 ||4 ||0 ||3 ||3 ||10
|-
|1974-1975 || Capitals de Washington || LNH ||73 ||22 ||36 ||58 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1975-1976 || Nighthawks de New Haven || LAH ||20 ||4 ||16 ||20 ||4 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1975-1976 || Capitals de Washington || LNH ||34 ||8 ||13 ||21 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

|139 ||31 ||58 ||89 ||20 ||19 ||6 ||14 ||20 ||12

|663 ||161 ||269 ||430 ||177 ||10 ||2 ||5 ||7 ||2

Notes et références 

Naissance en avril 1940
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Golden Seals de la Californie
Joueur des Braves de Boston
Joueur des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Décès en février 1992
Décès à 51 ans
Champion olympique américain
Champion olympique de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey américain